Михаил Михайлович Адров (28 сентября 1908, Астрахань — 12 марта 1983) — океанолог, кандидат географических наук, заведующий лабораторией гидрологии (промысловой океанографии) ПИНРО (1948—1973).

Биография 
Родился 28 сентября 1908 года в городе Астрахань Астраханской губернии.

В 1932 году окончил Московский институт рыбной промышленности им. Микояна (специальность — инженер-ихтиолог). После окончания вуза переехал в Мурманск и начал работать в Северной сельдяной экспедиции, которая в 1934 году была включена в состав ПИНРО.

В 1935—1939 годах учился в аспирантуре при ВНИРО по специальности «гидрология моря». После окончания которой вернулся в ПИНРО.

С началом Великой Отечественной войны, поступил на службу начальником базовой Гидрометстанции Северного флота на Белом море, после которой в 1946—1948 годах служил в Архангельском управлении Гидрометслужбы.

В 1948 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «О глубинных холодных водах Кандалакшского залива Белого моря».

В октябре 1948 года был назначен заведующим лабораторией гидрологии моря (промысловой океанографии) ПИНРО.

В ходе научной деятельности Адров уточнил карту течений Баренцева моря, открыл явление дефицита кислорода в местах концентрации рыбы и предложил метод кислородной индикации для поиска промысловых рыбных скоплений, написал более 70 научных работ, участвовал в многочисленных морских экспедициях.

Сочинения 
 Об изменчивости гидрологических условий и влиянии их на промысел в районе западно-гренландских банок. — М.; Мурманск, 1960;
 Термика Баренцева моря и акклиматизация горбуши. — Мурманск, 1963;
 Разведка скоплений рыбы в океане по аномалиям растворенного кислорода. — Мурманск, 1975;
 Адров М. М. Избранные труды по промысловой океанологии / под. ред. Н. М. Адрова. Мурманск: Изд-во ПИНРО, 2005. 308 с.

Награды 
 Медаль «За оборону Советского Заполярья»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 
 
 ПИНРО — на пути к столетию. — Мурманск, 2005.

Кандидаты географических наук
Океанологи
Родившиеся 28 сентября
Родившиеся в 1908 году
Умершие 12 марта
Умершие в 1983 году
Родившиеся в Астрахани
ПИНРО
Награждённые медалью «За оборону Советского Заполярья»
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»